Pojem Yogyakarta má více významů:
 Yogyakarta (provincie) – indonéská provincie na ostrově Jáva
 Yogyakarta (město) – hlavní město výše uvedené provincie
 Sultanát Yogyakarta – poslední fungující sultanát v Indonésii (dnes v rámci provincie Yogyakarta)